Heinrich Roscher ist der Name folgender Personen:

*Heinrich Roscher (Politiker, 1825) (Johann Heinrich Hermann Roscher; 1825–1894), deutscher Richter und Politiker, MdL Preußen
 Heinrich Roscher (Politiker, 1838) (Eduard Wilhelm Ludwig Heinrich Roscher; 1838–1929), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Hamburg